Села:
 Борщова — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Борщова — Харківська область, Печенізький район
 Борщова — Харківська область, Харківський  район